Смедьєбакен (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Смедьєбакен — місто у Швеції, у лені Даларна.